O novo título é o mais recente capítulo na série Winning Eleven.

Lancado em maio de 2010 para todos os consoles somente no território japônes. Em Aoki Samurai nenhum jogador escolhido pode se juntar à equipe nacional japonês, uma vez que vai de igual para igual contra as principais equipes de todo o mundo em uma tentativa de ser coroado campeão do mundo. O game tem por base a excitação gerada durante este oficial "Ano do Esporte" no Japão e tem a certeza de marcar um gol importante com os fãs de futebol em todo o país.

Oficialmente o game é licenciado pela Associação Japonesa de Futebol (AJF).